Ники́та Ивано́в:
 Иванов, Никита Борисович (род. 1974) — российский политик, член Совета Федерации.
 Иванов, Никита Васильевич (род. 1989) — казахстанский хоккеист.
 
 Иванов, Никита Павлович (род. 1991) — российский баскетболист.
 Иванов, Никита Сергеевич (род. 1996) — российский хоккеист с мячом. 
 Иванов, Никита Юрьевич (род. 1986) — российский боксёр.
 Иванов, Никита (род. 1996) — латвийский футболист.
 Иванов, Никита (род. 2003) — эстонский футболист.